Beiträge zur Afrikanistik steht für folgende Schriftenreihen:

Beiträge zur Afrikanistik, eine Teilreihe der Veröffentlichungen der Institute für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität Wien
Beiträge zur Afrikanistik (Hamburger Beiträge zur Afrikanistik), Münster (Fortsetzung der Hamburger Beiträge zur Afrikanistik)
Hamburger Beiträge zur Afrikanistik
Kölner Beiträge zur Afrikanistik